Mandaguari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mandaguari (ort), Paraná, 
 Mandaguari (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar